Зонин (Зонина) — фамилия.

 Зонин, Александр Ильич (Бриль, 1901—1962) — русский советский писатель-маринист и литературный критик.
 Зонин, Герман Семёнович (1926—2021) — советский футболист и футбольный тренер.